Arab Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arab Hill (Chautauqua County, New York)
 Arab Hill (Onondaga County, New York)